De New England Patriots (of simpelweg de Patriots of Pats) zijn een professioneel American footballteam uit Foxborough (Massachusetts). Ze komen uit in de Eastern Division van de American Football Conference (AFC), onderdeel van de National Football League (NFL).

Geschiedenis 
Het team werd in 1960 in Boston opgericht onder de naam Boston Patriots. De Patriots waren een van acht eerste teams in de American Football League (AFL). De beginjaren kenden weinig succes: enkel in 1963 werd de divisie-titel gewonnen, maar wel pas na een beslissingswedstrijd tegen de Buffalo Bills. In de strijd om de AFL-titel werden de Patriots met 51–10 afgedroogd door de San Diego Chargers.

In 1970 werden de Patriots, net als de andere AFL-teams, lid van de NFL en een jaar later werd de naam gewijzigd in New England Patriots, nadat het team van Boston naar Foxborough verhuisd was. In hun negende seizoen in de NFL werd de eerste divisie-titel gewonnen, maar het eerste succes kwam pas in 1985: de Patriots plaatsten zich als wild-card voor de play-offs, maar stonden na drie gewonnen uitduels voor het eerst in de Super Bowl. De Chicago Bears bleken met 46–10 echter een maatje te groot.

Na een magere periode in het begin van de jaren 90 (in 1990 wisten ze zelfs maar één duel te winnen en in 1992 maar twee) kwam in de tweede helft van dat decennium een kentering. In 1996 werd voor de tweede keer de Super Bowl bereikt, maar in deze wedstrijd werd wederom verloren; de Green Bay Packers versloegen de Patriots met 35–21.

In 2000 werd Bill Belichick aangenomen als coach van de Patriots en dit bleek zijn vruchten af te werpen. Afgezien van zijn eerste jaar (toen ze vijfmaal wonnen en elf keer verloren) wist het team elk jaar een winning record (meer zeges dan nederlagen) neer te zetten. Bovendien werd tussen 2001 en 2014 slechts twee keer de divisie-titel niet gewonnen. Op 3 februari 2002 stonden de Patriots voor de derde maal in de Super Bowl en dit keer was het wel raak: met 20–17 werden de St. Louis Rams opzij gezet. Twee jaar later werd dit kunstje herhaald, toen de Carolina Panthers tijdens Super Bowl XXXVIII met 32–29 werden verslagen en het volgende seizoen behielden ze hun titel door met 24–21 met de Philadelphia Eagles af te rekenen. Dankzij deze zege werden ze het tweede team in de geschiedenis (na de Dallas Cowboys) dat driemaal de Super Bowl wist te winnen in een periode van vier jaar.

In 2007 bereikten de Patriots Super Bowl XLII met een record, door in het seizoen al hun wedstrijden te winnen: zestien in het reguliere seizoen en twee in de play-offs. De New York Giants weerhielden de Patriots echter van een perfect seizoen, door ze verrassend met 17–14 te verslaan. Vier jaar later bereikte New England hun zevende Super Bowl (hun vijfde in elf jaar), maar ook dit keer waren het de Giants die er met de titel vandoor gingen. Op 1 februari 2015 wist het team alsnog hun vierde Super Bowl te winnen: ze versloegen de Seattle Seahawks met 28–24 in de Super Bowl in Glendale, Arizona, ondanks een achterstand van tien punten na het derde kwart. Quarterback Tom Brady werd voor de derde maal verkozen tot beste speler van de Super Bowl, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met recordhouder Joe Montana.

Op 5 februari 2017 wonnen de Patriots de Super Bowl-finale van de Atlanta Falcons. In het NRG Stadium in Houston werden er voor de eerste keer in de geschiedenis van de Super Bowl verlengingen gespeeld. De Patriots haalden het met 34–28, nadat ze terugkwamen van 3–28. De Patriots wonnen, samen met sterspeler Brady, de Super Bowl voor de vijfde keer. Brady evenaarde hiermee het record van Charles Haley. De Patriots kwamen zo één overwinning achter recordhouder Pittsburgh Steelers.

Het daaropvolgende seizoen werd opnieuw de Super Bowl gehaald. In de finale verloren de Patriots van de Philadelphia Eagles. Een jaar later in het seizoen 2018 haalde de New England Patriots wederom de Super Bowl. Tegen de LA Rams evenaarde het team recordhouder Pittsburgh met een zesde eindoverwinning.

Stadion 
Tot in 1970 bleven de Patriots van stadion wisselen. Achtereenvolgens speelde het team zijn wedstrijden in Nickerson Field (1960–62), Fenway Park (1963–68), Alumni Stadium (1969) en het Harvard Stadium (1970) in Boston. Daarna kregen de Patriots met het Foxboro Stadium (1971–2001) te Foxborough eindelijk een echte thuisbasis. In 2002 betrokken zij hun nieuwe onderkomen: het Gillette Stadium.

Naam 
Bij een wedstrijd om het team een naam te geven, suggereerden 74 mensen de naam Patriots. Deze was afgeleid van de historische patriotten uit de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. In 1971 verruilde het team Boston voor het verderop gelegen Foxborough en werd de naam gewijzigd in New England Patriots, om aan te geven dat ze niet alleen Boston, maar heel New England vertegenwoordigden. Oorspronkelijk wilde men het team na de verhuizing Bay State Patriots noemen, naar de bijnaam van de staat Massachusetts, maar uiteindelijk werd er toch voor New England gekozen.

Resultaten

Eregalerij 
Super Bowls (6)
 2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018

Conference-titels (11)
 1985, 1996, 2001, 2003, 2004, 2007, 2011, 2014, 2016, 2017, 
 2018

Divisie-titels (1+21)
 1963, 1978, 1986, 1996, 1997, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006,
 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
 2018, 2019

Deelnames play-offs (1+27)
 1963, 1976, 1978, 1982, 1985, 1986, 1994, 1996, 1997, 1998,
 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012,
 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021

Externe link 
  Website van de New England Patriots

Sportclub in Boston
National Football League
Amerikaanse American footballclub